Altura es una freguesia portuguesa del municipio de Castro Marim, con 10,88 km² de área y 1920 habitantes (2001). Densidad: 176,5 hab/km².

Freguesias de Castro Marim